Sozialbindung steht für:

 das Prinzip der Sozialpflichtigkeit des Eigentums
 die Sozialbindung im sozialen Wohnungsbau, auch Belegungsbindung genannt, sieh Sozialer Wohnungsbau in Deutschland